Дмитрий Цицианов:
 Цицианов, Дмитрий Иванович (1800—1850) — военный, государственный служащий, драматург.
 Цицианов, Дмитрий Павлович (1722—1790) — российский писатель и переводчик; брат Егора Цицианова.